Por Blacksville pode estar à procura de:

Blacksville (Geórgia)
Blacksville (Virgínia Ocidental)

Ver também
Blackville

Desambiguação